

Patronyme

Dynastie mérovingienne 
 Childebert I (497-558), monarque franc ;
 Childebert II (570-596), monarque franc ;
 Childebert III l'Adopté (650-662), monarque franc ;
 Childebert IV (678-711), monarque franc ;
 Childebert, prince Mérovingien, fils de Thierry II.

Toponyme 
 Rue Childebert, voie parisienne disparue en 1866 ;
 Rue Childebert, voie du  arrondissement de Lyon.